Филипов може да се отнася за:
 Александър Филипов (1895 – 1940), български литературен критик
 Валерий Филипов (р. 1975), руски шахматист
 Венелин Филипов (р. 1990), български футболист
 Георги Филипов, няколко души с това име
 Георги (Гриша) Филипов (1919 – 1994), български премиер
 Евгени Филипов (1917 – 1991), български и германски инженер
 Димитър Филипов (1932 – 2007), българскии журналист, ректор на ВТУ
 Йордан Филипов (1946 – 1996), български футболист
 Костадин Филипов, няколко души с това име
 Никола Филипов, няколко души с това име
 Николай Филипов (р. 1976), български футболист
 Огнян Филипов (1950 – 2014), българскии журналист, общественик
 Петър Филипов (п. 1854), български резбар
 Стоян Филипов (п. 1944), български революционер
 Филип Филипов, няколко души с това име
 Христо Филипов (1880 – 1964), българскии свещеник, деец на ВМРО